Op de 60e vrouweneditie van het Australian Open 1985 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 27 november tot en met 8 december 1985.

Toernooisamenvatting 
De Amerikaanse titelverdedigsters Martina Navrátilová en Pam Shriver waren het eerste reekshoofd – zij slaagden erin hun titel te verlengen. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Claudia Kohde-Kilsch en Helena Suková in twee sets. Het was hun 51e gezamenlijke titel. Navrátilová had daar­naast 64 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shriver achttien.

De Nederlandse Marcella Mesker speelde samen met Pascale Paradis uit Frankrijk. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1985